Als Operation Ivy bezeichnet man
 die amerikanischen Atomtests von Oktober bis November 1952, siehe Operation Ivy (Atomtest)
 eine Ska-Band, siehe Operation Ivy (Band)